Alsted ist der Name folgender Orte:

 Alsted Sogn (Sorø Kommune), auf der Insel Sjælland in Dänemark
 Alsted Sogn (Morsø Kommune), im nördlichen Jütland, Dänemark

Alsted ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitte Alsted (* 1942), dänische  Musikerin und Komponistin  
 Christian Alsted (* 1961), dänischer methodistischer Bischof 
 Johann Heinrich Alsted (1588–1638), deutscher evangelischer Theologe, Philosoph und Pädagoge
 Peter Alsted (* 1977), dänischer Dokumentarfilmer  
 Peter Christen Alsted (1864–1944), dänischer Autor